Де Марки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Марки, Адевильдо (1894—1965) — итальянский футболист.
 Де Марки, Алессандро (род. 1986) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Де-Марки, Джино Доменикович (1902—1938) — советский кинорежиссёр итальянского происхождения.
 Де Марки, Карло (1890—1972) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.